Leeson kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Sefton Leeson
 Kevin E. Leeson

Robotskapade auktorsförkortningar